Адерке () — деревня в Чаде, расположенная на территории региона Тибести. Входит в состав департамента Восточное Тибести.

Географическое положение 
Деревня находится в северо-западной части Чада, в центральной части плоскогорья Тибести, на высоте 1276 метров над уровнем моря.
Адерке расположен на расстоянии приблизительно 1039 километров к северо-северо-востоку (NNE) от столицы страны Нджамены.

Климат 
Климат Адерке характеризуется как аридный жаркий (BWh в классификации климатов Кёппена).

История 
Австрийский этнолог  упоминает в своей книге «Die Völker der Südost-Sahara: Tibesti, Borku, Ennedi», выпущенной в 1961 году, об ожесточенных боях между различными группами народа тубу за контроль над деревнями Адерке, Ванофу и Эдимпи. В результате указанные населённые пункты были захвачены представителями племени тайзера.

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Бардаи.

Примечания 

Населённые пункты Чада